«Слава Украине! Героям слава!» () — украинское патриотическое приветствие. Первая часть приветствия «Слава Украине» активно использовалась украинским национально-освободительным движением начала XX века во времена Украинской народной республики (1917—1920 годы). Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН и УПА в начале Второй мировой войны.

После Евромайдана (конец 2013 года) произошло существенное расширение практики применения этого приветствия среди населения Украины. На Майдане приветствие приобрело новое значение — при использовании протестующими оно ссылалось на надежду на демократическую и прозападную Украину, фактически потеряло свою связь с ОУН и стало одним из символов проевропейских протестов. С 2018 года оно является официальным приветствием в украинской армии и полиции.

История 
Выражение «слава Украины» встречается у Тараса Шевченко. В своём стихотворении «До Основ’яненка» (1840, в варианте 1860 года) Шевченко писал:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

В опубликованной в 1877 году драме под названием «Гетман» авторства французского литератора Поля Деруледа о казацком восстании 1640-х годов главный герой, гетман украинского казачества Фрол Гераш, произносит приветствие «Слава Украине!» (Gloire à l’Ukraine!).

Первое известное упоминание лозунга «Слава Украине!» и ответа «По всей земле слава» связывается со средой харьковской украинской студенческой общины конца XIX — начала XX веков.

Широко известным стало упоминание лозунга «Слава Украине!» в историко-документальном романе Юрия Горлис-Горского  (1933), повествующем о посещении автором территории Холодноярской республики в 1920 году:
…у холодноярцев принято вместо «Здрасьте» здороваться «Слава Украине», а отвечается — «Украине слава».

Как следует из этого и других источников, лозунг «Слава Украине!» в разных вариациях был широко распространён в период Украинской революции 1917—1921 годов (в частности, в отряде «чёрных запорожцев» в ходу был вариант «Слава Украине!» — «Казакам слава!»), а также в период существования Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1918—1920 годов.

Организация украинских националистов (ОУН) во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» в сочетании с поднятием правой руки. Похожий жест был также у НСДАП (Германия), Национальной фашистской партии (Италия), Усташей (Хорватия), фалангистов (Испания), Глинковой гвардии (Словакия). Ряд политологов и историков считает, что приветствие скопировано или его основой служило нацистское приветствие.

После раскола ОУН на две фракции мельниковцы придерживались варианта «Слава Украине! Вождю слава!», а бандеровцы провели свой II Великий конгресс в Кракове (4 апреля 1941 года), который утвердил для членов организации приветствие «Слава Украине! Героям слава!»:

Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: «Слава Украине», ответ — «Героям слава». Допускается сокращение приветствия: «Слава» — «Слава».

Современность 

В СССР использование «Слава Украине!» было запрещено и связывалось с «украинскими буржуазными националистами», которые перебрались на Запад. Советские власти вели пропагандистскую кампанию, представляя приветствие и украинских националистов, которые его поддерживали, в негативном свете, называя их «бандеровцами», по имени лидера ОУН Бандеры, и «нацистскими приспешниками».

Лозунг «Слава Украине!» на митингах и собраниях в конце 1980-х — начале 1990-х годов начали использовать некоторые украинские политики, приверженцы идеи независимости от СССР.

До 2004 года не наблюдалось массового использования лозунга. Во время Оранжевой революции в конце 2004 года Виктор Ющенко в своих выступлениях использовал часть лозунга «Слава Украине». В 2008 году во время празднования 9 мая по всей Украине появились билборды от имени Виктора Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместного использования лозунга и ответа не наблюдалось.

Немецкий политолог Андреас Умланд в своей статье от 31 декабря 2013 года критиковал лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока за популяризацию лозунга на Евромайдане, являвшегося неуместным и даже оскорбительным для многих жителей востока и юга Украины. Умланд отмечает, что лозунг «Слава Украине! — Героям слава!» активно начала использовать партия «Свобода» после того, как председателем стал Олег Тягнибок.

Повсеместное распространение произошло в конце 2013 года во время Евромайдана, когда фраза стала его главным лозунгом и девизом. По мнению Умланда, боевой клич УПА «Слава Україні!» партия «Свобода» внедрила среди прочих «собственных специфических националистических тем, символов и лозунгов» в общее протестное движение, а Евгений Нищук сделал этот лозунг главным девизом Евромайдана. Как писал учёный, если протестующие могли наполнять его универсальным содержанием, то для многих жителей востока и юга Украины был важен исторический контекст: под «героями» подразумевались именно бойцы УПА, которые оказывали противодействие солдатам Красной армии, сражавшихся с немецким фашизмом. По мнению историка Джона-Пола Химки, причиной использования на Евромайдане лозунга «Слава Украине! Героям слава!» стало то, что в основу артикуляции видения украинской идентичности евромайдановцами была положена галицкая политическая культура.

Шведский историк Пер Андерс Рудлинг отметил, что на Украине этот лозунг поначалу был спорным, но позже приобрёл популярность. В современной политической практике на Украине лозунг используется очень широко разными партиями и группами. Например, 26 февраля 2014 года, в начале процесса аннексии Крыма Россией, в Симферополе прошёл организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг, на котором крымские татары скандировали лозунг «Слава Украине!».

Многие в России ассоциируют приветствие с нацизмом, что исторически неверно. Пропаганда в России рисует «Слава Украине» как антироссийский националистический лозунг, уходящий корнями в фашизм ХХ века. Согласно этой искажающей логике, «Слава Украине» является фашистской фразой, потому что она использовалась ОУН-УПА во время Второй мировой войны — военно-политической силой, которая некоторое время сотрудничала с вторгшимися немцами, прежде чем начала сражаться и против нацистов, и против Советов. УПА является символом кремлёвской кампании по оправданию вторжений в Крым и восточную Украину, изображая всех украинских патриотов как гитлеровцев. С советских времен пропагандистским ответом на украинское движение за независимость было клеймить украинских патриотов как фашистов, а сказать «Слава Украине» — все равно что воскликнуть «Хайль Гитлер». Фраза берет начало в украинском национально-освободительном движении начала двадцатого века. На сегодня «Слава Украине» используется всеми, от политиков и знаменитостей до приезжих гостей и дипломатов. Приветствие сравнимо с «Vive la France» или «Боже, благослови Америку». Личности, которые оскорбляются этой фразой — это те, кто рассматривает украинскую независимость как форму опасного экстремизма.

Критики лозунга обращают внимание на его использование ОУН и УПА — националистическими ополчениями времен Второй мировой войны. Сегодня организации почитаются в Украине как сражавшиеся за свободу и независимость Украины, но некоторые из их членов были причастны к преступлениям против поляков и евреев. Тем не менее, Доминик Арель, профессор Университета Оттавы, политолог со специализацией по Украине, утверждает, что граждане Украины солидаризируют себя с ОУН и другими националистическими движениями больше в смысле сопротивления, таком как оппозиция российской агрессии, а не из-за близости к ультраправой политике или тем более к насилию. «Лозунги ОУН — „Слава Украине“, „Слава героям“, — которые сейчас регулярно скандируются украинским средним классом, многие из которых предпочитают использовать русский язык в повседневной жизни, таким образом, приобретают совершенно новый смысл», — сказал исследователь. Канадский историк Сергей Екельчик пишет, что националистическое приветствие 1940-х годов приобрело новое значение на Майдане — при использовании протестующими лозунг ссылается на надежду на демократическую и прозападную Украину и называет героями погибших за их дело.

Александр Зайцев, историк из Украинского католического университета во Львове, считает некорректным связывать исторические лозунги, такие как «Слава Украине», с современным фашизмом. «Во время Евромайдана этот лозунг фактически потерял свою особую связь с ОУН и стал одним из символов проевропейских протестов», — сказал он. «Я не нахожу никакого негативного смысла в этом приветствии и не против его введения в армию».

В 2018 году президент Пётр Порошенко предложил официальным воинским приветствием в Вооружённых силах Украины сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!». Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 6 сентября 2018 года, 4 октября 2018 года законопроект приняли во втором чтении и в целом для Вооружённых сил и полиции.

Также лозунг «Слава Украине» появился на форме сборной Украины по футболу. В 2021 году перед началом чемпионата Европы по футболу 2020 года была представлена новая форма, на которой, в частности, присутствовали надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!». Российский футбольный союз обратился в УЕФА с жалобой, УЕФА обязал удалить с внутренней стороны футболки лозунг «Героям Слава!», так как «сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удалён в соответствии со статьёй 5 Регламента УЕФА по экипировке».

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России на Украину, в Эстонии была создана благотворительная НКО «Слава Украине»(). Помимо этого, Банком Эстонии была выпущена монета номиналом в 1 евро с надписью «Slava Ukraini». В это же время в Латвии появилось мороженное «Слава Україні». Для украинцев оно будет бесплатным.

Лозунг «Слава Украине» в разное время употребляли экс-премьер Британии Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо, польский президент Анджей Дуда. В феврале 2023 года, во время визита в Киев в годовщину начала вторжения России, президент США Джо Байден запись в гостевой книге Мариинского дворца закончил именно этими словами латиницей.

Резонансные события связанные с использованием приветствия 
В марте 2023 года в интернете появилось снятое, предположительно, российскими военными видео, на котором украинского военнослужащего расстреливают после того, как он произносит «Слава Україні!».

См. также 	
 Слава Кубани! Героям слава!
 Жыве Беларусь!

Примечания 

Политические лозунги Украины
Украинский национализм
Евромайдан
Приветствия
Национальные девизы